Landtagsamt ist die Verwaltungsbehörde eines Landtages und steht beispielsweise für 

 Landtagsamt (Bayerischer Landtag)
 Landtagsamt (Niedersächsischer Landtag)